Riveros est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bárbara Riveros Díaz (né en 1987), triathlète chilienne
Blás Riveros (né en 1998), joueur paraguayen de football
Cristian Riveros (né en 1982), joueur paraguayen de football
Guillermo Riveros (1902-1959), joueur chilien de football
 (né en 1970), joueur chilien de football
 (né en 1988), joueur paraguayen de football
Santiago Omar Riveros (né en 1923), général argentin

Voir aussi

Homonymie de patronyme